Димитър Динев може да се отнася за:

 Димитър Динев (1923 - 1987), български композитор;
 Димитър Динев (р. 1968), австрийски писател.